Tanzaniaans voetbalelftal (mannen)
 Tanzaniaans voetbalelftal (vrouwen)